Picides — інфраряд птахів ряду дятлоподібних. Включає понад 250 видів у двох родинах.

Поширення 
Поширені на всіх континентах, крім Австралії та Антарктиди.

Родини 
 Воскоїдові (Indicatoridae)
 Дятлові (Picidae)

Філогенія 
Вважалося, що воскоїди тісно пов'язані з бородатками, оскільки їхні манера польоту та вокалізація більше схожі один на одного, ніж на дятлів. Проте філогенетичний аналіз показав, що воскоїди та дятли справді є сестринськими таксонами.

Примітки

Посилання 
 Tree of Life Piciformes

Дятлоподібні
Підряди хордових